MHC Keep Fit, Nederlandse hockeyclub
 Keep Fit (film), Britse film uit 1937